Okręty US Navy o nazwie USS "Justice":
Pierwszy "Justice" (BATR-20) był holownikiem ratowniczym typu ATR-1, którego stępkę położono jako "ATR-20". Następnie przekazano Royal Navy na podstawie umowy lend-lease i wcielono do służby jako HMS "Justice" (W-140). Zwrócony US Navy w 1946. Przeklasyfikowany na BATR-20. Sprzedany w 1947.
Drugi "Justice" (YP-678) był nieoficjalnym określeniem USS "YP-678".

Justice